Керол Кристин Хиларија Паундер (; рођена 25. децембра 1952, Џорџтаун, Британска Гвајана), професионално позната као Си Си Ејч Паундер (), гвајанско америчка је позоришна, филмска и ТВ глумица.

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1952.
Амерички глумци
Амерички телевизијски глумци
Амерички гласовни глумци
Људи под псеудонимом